Олга Николаевна Романова може да се отнася за:

 Олга Николаевна Вюртембергска, която е дъщеря на император Николай I
 Олга Николаевна (1895-1918), която е дъщеря на император Николай II